Schwabenhaus steht für

 Schwabenhaus (Heidelberg)
 Schwabenhaus (Heilbronn)
 Schwabenhaus (Tübingen)
 Schwabenhaus (Rätikon), eine Selbstversorgerhütte in Vorarlberg
 Getreidegasse (Salzburg)#Nussdorferhaus oder Schwabenhaus

Siehe auch:
 Schwabehaus
 Schwabenheim
 Schwabhausen